Принц на Персия: Пясъците на Времето или Принцът на Персия: Пясъците на Времето са имената на игра от 2003 и филм от 2010.

 Prince of Persia: The Sands of Time – игра
 Принцът на Персия: Пясъците на Времето (филм) – филм